Coney Island (New York) werd in de 17e eeuw Conyne Eylandt genoemd
 Langehoekspolle andere naam voor het Friese Knine-eilân
 Okunoshima andere naam voor het Japanse Usagi Jima (Konijneneiland)
 Pfaueninsel werd in 17e-eeuws Duits Kaninchenwerder vernoemd naar een fokkerij
 Tavşaneilanden (Çanakkale), groep kleine onbewoonde Turkse eilanden

Zie ook 
 Coney Island (doorverwijspagina)